Hörtnagl ist der Familienname folgender Personen:

Alfred Hörtnagl (* 1966), österreichischer Fußballspieler
Andreas Hörtnagl (* 1942), österreichischer Politiker und Gedenkdienst-Gründer
Benny Hörtnagl (* 1982), österreichischer Radio- und Fernsehmoderator
Erich Hörtnagl (* 1950), österreichischer Regisseur, Filmemacher und Künstler

Vinzenz Hörtnagl (* 1948), österreichischer Gewichtheber

Siehe auch: Hörtnagel